Кенги́рское восстание — восстание политических заключённых в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в посёлке Кенгир, расположенном в центральной части Казахстана (ныне посёлок находится в черте города Жезказган), 16 мая — 26 июня 1954 года. Это было не самое продолжительное и не самое массовое восстание в советских лагерях, но это одно из самых трагических событий в послесталинской истории ГУЛАГа. В Кенгире восставшие не только бастовали, взяв лагерь под свой контроль и требуя от администрации соблюдения их прав и наказания виновных в незаконных расстрелах, но и смогли воспользоваться свободой. Во время восстания в Кенгире была разнообразная культурная жизнь. Участники событий восстание зовут «сабантуй», что по-татарски означает праздник (буквально — «свадьба плуга»). Женщины участвовали и в других восстаниях в ГУЛАГе (в частности, в Норильском), но только в Кенгире мужские зоны и женская слились в единое целое, образовав на 40 дней своего рода «республику». В восстании приняли участие около 5,2 тысяч заключённых, и 43 % из них — женщины.

Третье отделение Степлага состояло из трех лагпунктов: 1-го женского и 2-го и 3-го мужских. Все они были окружены единой огневой зоной, а лагпункты были разделены высокими саманными стенами, а между 1-м женским и 2-м мужским лагпунктами располагался ещё и хозяйственный двор. Причиной восстания послужил расстрел в хозяйственном дворе ночью 18 мая группы заключённых, пытавшихся проникнуть в женский лагпункт. Прекратившим работу заключённым администрация лагеря обещала, что виновные в расстреле будут наказаны, никто из заключённых, посещавших женский лагпункт, не будет этапирован, а впредь общение женской и мужских зон будет разрешено. Работа заключённых была возобновлена, но обещания не были выполнены, и восстание вспыхнуло с новой силой. Восставшие требовали встречи с членом Президиума ЦК КПСС. Переговоры с заместителем министра внутренних дел СССР затянулись. Ранним утром 26 июня лагерь был взят штурмом.

Предпосылки 
По воспоминаниям заключённого Николая Гуцуляка, после смерти Сталина «многие заключённые надеялись, что новые власти в Москве облегчат тяжёлую лагерную жизнь. Но легче не становилось, и недовольство заключённых в конце концов вылилось в открытый мятеж».

Низкая производительность труда заключённых и отсутствие надлежащей дисциплины крайне неблагоприятно отражались на выполнении плана строительства и производственной деятельности джезказганских предприятий. За 5 месяцев 1954 года план строительства выполнен на 59 процентов, а по добыче руды образовалась задолженность в 408 тыс. тонн.

Администрация лагерей реагировала на политические изменения по-разному: иногда шла на либерализацию внутреннего режима, на определённую регламентацию использования труда, в других же лагерных управлениях пытались культивировать старые сталинские традиции, даже путём затягивания выполнения тех предписаний (например, не закрывать бараков на ночь, отменить номера на одежде), которые шли в ГУЛАГ из Москвы. Управление «Степлага» в Джезказгане отмечалось особой жестокостью, нормой были издевательства над заключёнными, побои, убийства, немотивированные расправы.

Зимой 1953 г. охрана трижды самовольно открывала огонь по заключённым и убила несколько человек. Чтобы сдержать повстанческий дух, зарождавшийся среди политических заключённых, 22 апреля 1954 г. из Новосибирского исправительно-трудового лагеря и из лагерей Колымы прибыл этап с 494 уголовниками, которых поместили в третье лагерное отделение, где находились заключённые, осуждённые за контрреволюционную деятельность, то есть преимущественно националисты. Уголовники должны были помочь лагерной администрации расправляться с политическими заключёнными.

15 мая 1954 в Кенгире часовой Калимулин выпустил автоматную очередь по заключённым, в результате чего было убито 13 человек, 33 были ранены, 5 умерли от ранений. Согласно документам, с 16 по 18 мая солдаты и работники лагеря избили более 35 заключённых (в некоторых случаях были нанесены тяжкие телесные повреждения), в то время как лишь 2 лагерных работника получили лёгкие повреждения. Только через 2—3 месяца после подавления Кенгирского восстания следствием было установлено, что «в применении оружия не было необходимости».

Национальный состав восставших 

Национальный состав Кенгира (3-го лаг. отделения Степлага) был необычайно пёстрым, но прямые данные о нём в архивах не найдены. Косвенную оценку можно дать на основании данных для всего Степлага.

Среди так называемых «прочих», упомянутых в гулаговской таблице, были и участники восстания — американка Норма Шикман, венгр Ференц Варкони и спасавший раненых хирург, испанец Хулиан Фустер. А вот как описывает Кенгирский лагерь тех лет А. Е. Фельдман:
В лагере были почти все национальности, украинцы, белорусы, прибалты, много китайцев, японец, немцы. Весьма основательно были представлены страны народной демократии. […]. Было много священников, но особенно много было сектантов разного толка. Лагерь выработал свой собственный, необычный язык. Западные украинцы, которых было в лагере после войны большинство, пользуясь тем, что их понимали, не говорили по-русски, а только по-украински. Иностранцы и жители Средней Азии, совсем не знавшие русского языка, постепенно обучались украинскому, считая его русским. В общем, большинство заключённых говорило на дикой смеси разных языков и наречий, которую они и принимали за русский.

Руководство восстания 
19 мая избрана «Комиссия от заключённых» для ведения переговоров с правительственной комиссией и участия в расследовании расстрела заключённых в хоз. дворе 17-го мая. В неё вошли по два человека от каждого лагпункта:
 От 1-го лагпункта: Л. Л. Бершадская, М. С. Шиманская
 От 2-го лагпункта: В. Г. Батоян, С. Т. Чинчаладзе
 От 3-го лагпункта: К. И. Кузнецов, А. Ф. Макеев

Председателем комиссии был избран бывший подполковник советской армии К. И. Кузнецов, перешедший во время Великой Отечественной войны на сторону гитлеровцев (был комендантом Перемышльского лагеря военнопленных, руководил антипартизанскими операциями).

После возобновления восстания 23 мая комиссия сложила с себя полномочия, С. Т. Чинчаладзе вышел из её состава ещё раньше. Состоялись перевыборы по три представителя от каждого лагпункта:
 От 1-го лагпункта: А. А. Михайлевич, Л. К. Супрун, М. С. Шиманская
 От 2-го лагпункта: Ю. А. Кнопмус, Э. И. Слученков, Е. С. Суничук
 От 3-го лагпункта: А. А. Авакян, К. И. Кузнецов, А. Ф. Макеев

Кузнецов вновь избран председателем. 3 июня А. Ф. Макеев покинул восставший лагерь и перешёл на сторону администрации, состоялись довыборы, на его место был избран Н. А. Сёмкин.

Система самоуправления восставших 
Руководителями подавления восстания составлена подробная «Схема организации руководящих органов массового неповиновения заключённых Степного лагеря» (ГА РФ Ф. З-9414 Оп. 1, Д. 228. Л. 18). Она дважды опубликована в открытой печати. Хотя жесткость связей в ней сильно преувеличена, так как восставшие действовали не по команде, а по собственной инициативе, в целом эта схема точно отражает систему самоуправления восставших.

В подписях использована лексика документа ГА РФ, но написание фамилий уточнено по другим источникам

1) Отдел безопасности: Слученков

2) Комендант и полицейский участок: Иващенко

3) Сыскное бюро: 1. Виктор «Ус»; 2. Мельников; 3. Хартонович

4) Тюрьма: Рябов

5) Отдел пропаганды: Кнопмус

6) Бюро сбора заявлений по так называемым злодеяниям: 1. Кондратас; 2. Литвинов Геннадий

7) Радиоузел: 1. Саприн; 2. Кострицкий; 3. Липко; 4. Курсаков; 5. Шахватов; 6. «Борис Александрович»; 7. Котенко

8) Рупористы: 1. Комаров; 2. Касимов; 3. Пескин; 4. Гриневич; 5. Зель; 6. Гончаров

9) Наглядная агитация: 1. Бойко; 2. Коротин

10) Распространители листовок: 1. Зехов; 2. Соболев; 3. Воробьев; 4. Ямасо-Чото; 5. Худенко

11) Стенная агитация: 1. Шиливский; 2. Густив; 3. Судороженко

12) Агитаторы: 1. Грикало; 2. Бакастов; 3. Сонич; 4. Король

13) Священники: 1. Куява; 2. Бережной; 3. поп Григорий; 4. поп Зора

14) Конспиративный центр:

15) Представители конспиративного центра: 1. Кондратас; 2. Виктор «Ус»; 3. Суничук; 4. Вахаев; 5. Келлер

16) Комиссия из заключённых: см. раздел «Руководство восстания»

16б) Ответственные дежурные: 1. Шиманская — 1 л/п; 2. Фиш — 2 л/п; 3. Гончаров — 3 л/п

17) Группа снабжения: Шиманская

18) Санитарная группа: Авакян

19) Военный отдел: Келлер

20) Командиры пунктов сопротивления и начальники штабов

21) 1-й л/п: 1. Ибрагимов; 2. Иващенко

22) 2-й л/п: 1. Лежава; 2. Вахаев

23) 3-й л/п: 1. Задорожный; 2. Долгополов

24) Хоз. двор: 1. Варуняк; 2. Драк

25) 1. Командиры корпусов; 2. Командиры бараков; 3. Командиры секций; 4. Командиры бригад; 5. Ударные отряды из чечен (sic!); 6. Контрольные посты

26) Механические мастерские по изготовлению холодного и огнестрельного оружия: 1. Кострицкий; 2. Явмейко; 3. Караташ

27) Лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ: Лобастов

28) Хим. лаборатория по добыче водорода: Релен

Работа технического отдела 
Используя динамики киноустановки, кенгирские мастера собрали собственное радио, которое вело передачи, альтернативные официальным. Администрация ГУЛАГа отключила в лагере электричество. Кенгирскими инженерами (Кострицкий) из автомобильного стартера была сделана динамо-машина, которая давала электрический ток под воздействием падающей струи воды. Напряжение в сети повышали при помощи самодельных трансформаторов. Коротковолновый передатчик был собран из деталей аппарата УВЧ, изъятого восставшими из больницы. Для запуска воздушного шара был получен водород, но его оказалось недостаточно.

Работа отдела пропаганды 
Возглавил отдел пропаганды Юрий Альфредович Кнопмус. Капитон Кузнецов в своем «Сообщении…» так характеризует цели этого отдела:
 а) связь с вольным населением посредством листовок;

б) создание внутрилагерной печати в виде бюллетеней и карикатурного окна;

в) система радиопередачи внутрилагерного диапазона;

г) система рупористов перед проёмами;

д) система выступлений на собраниях заключённых;
е) путём призывов на стенах художественного оформления (sic!)
Кроме того, несколько раз по ночам с воздушных змеев рассыпали листовки за зоной лагеря. Готовились запустить воздушный шар с надписями: «Требуем приезда члена Президиума ЦК КПСС», «Позор бериевскому произволу!»

Внутрилагерное радио 
В подготовке радиопередач Кнопмусу помогали девушки-украинки Омельяна Войцехович, Анна Герега, Лидия Охримович, Слава Яримовская, Анна Липецкая, Мария Кушпета, Анна Вайда. В архиве ГУЛАГа сохранились две стенографические записи передач радио восставших. Вот одна из них, прозвучавшая за 2 дня до финала восстания:

24/V1-54 года. 19:45 (Выступали з/к мужчина и женщина).
Мужчина: Внимание! Внимание!

Слушайте передачу местного радиоузла. Начинаем нашу радиопередачу.

Добрый вечер, товарищи! Посвящённый 3-го лаготделения по радио.

Ко всем советским гражданам, профсоюзным и партийным организациям, комиссии МВД и Прокуратуры СССР: мы просим прекращения произвола и… до приезда члена ЦК КПСС. Вместе с тем объявляем блокаду… надвигается кровавая расправа над нами.

Женщина:

Слушайте! Слушайте! Тысячи невинных мужчин и женщин обращаются за помощью, чтобы к нам приехали член Президиума ЦК КПСС или секретарь ЦК КПСС.

Мужчина:

Слушайте! Слушайте! Почитайте невинных мужчин и женщин, обращаемся к вам за помощью, содействуйте, чтобы к нам приехал член ЦК КПСС.

Рупористы 
Группа «рупористов» (№ 8 на схеме) работала достаточно автономно. Владимир Борисович Пескин (на схеме 8-3), не будучи даже знакомым с Кнопмусом, в первую половину восстания по собственному почину ежедневно обходил зону и агитировал в рупор солдат на вышках. В. Б. Пескин воевал в Великой Отечественной в морской пехоте. Первый раз он был ранен под Либавой, второй — на Ораниенбаумском пятачке, там он потерял ногу. Вот его слова, обращённые к солдатам на вышках:
Солдаты! Вам говорят чекисты, что мы враги народа. Знайте, мы такие же, как и вы. Сегодня мы здесь, завтра вы. Среди нас ваши отцы, которые брали Берлин, защищали Ленинград, штурмовали Кёнигсберг…
Ответом всегда была команда «Заряжай!!!» и клацанье затворов.

Работа передатчика 
Был собран коротковолновый передатчик, с помощью которого азбукой Морзе передавали сообщения о положении в лагере. Во всех официальных документах сказано: «обнаружен недоделанный радиопередатчик», но по сведениям участников восстания передатчик работал.

Мастерские по изготовлению оружия 
Военный отдел готовился к обороне, из прутьев решёток сделали пики. Счищенной со спичек серой набивали уголки от поилок для скота, которые в достатке нашли в хоз. дворе.

Руководство восстанием 
Для одних авторов характерно придавать большее значение Гиршу Келлеру — еврею, воевавшему в рядах УПА, для других — украинскому националисту Михайлу Сороке, для третьих (Солженицын) — советскому офицеру Капитону Кузнецову.

Заключённые, отказавшиеся участвовать в восстании 
В лагере находилось 80 свидетелей Иеговы из Молдавии: 46 мужчин и 34 женщины. Все они, согласно воспоминаниям заключённых, отказались принимать участие в восстании.

Другие заключённые согнали свидетелей Иеговы в крайний барак рядом с проходной, чтобы при штурме их убили первыми.

По утверждению Солженицына, свидетели Иеговы мыли посуду в столовой.
Согласно воспоминаниям Николая Гуцуляка, никто из свидетелей Иеговы не погиб, так как в начале штурма восставшего лагеря были выведены солдатами за ограждение.

Итоги 
На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки; при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек, однако официальные документы ГУЛага говорят о 46 погибших в момент подавления восстания.

Семь руководителей кенгирских повстанцев: Иващенко, «Келлер», Кнопмус, Кузнецов, Рябов, Скирук и Слученков — были приговорены к смертной казни. В. П. Скируку расстрел был заменён на срок заключения. Капитон Кузнецов также не был расстрелян. В 1955 году смертный приговор был заменён 25 годами лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Его перевели в Карлаг и освободили в 1960 году. Определённо установлено, что смертный приговор был приведён в исполнение в отношении Кнопмуса и Келлера.

Статьи об участниках Кенгирского восстания 
 Надежда Демидович

Примечания

Ссылки 
 Солженицын А. И. Сорок дней Кенгира // Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3, Ч. 5.
 Фильм Геннадия Земеля «Людоед» о Кенгирском восстании.
 Зубарев Д. И., Кузовкин Г. В. (составители) Хроника восстания в Степлаге 
  Документы о восстании заключенных Степного лагеря МВД в мае-июне 1954 г.
 «Зеркало недели», № 16 (744) 30 апреля — 15 мая 2009. «Самые свободные люди в СССР» Автор: Светлана Орел.
 Шлях через Голгофу (Спогади учасника Кенгірського повстання 1954 року.) Музей совєтської окупації.
 З історії кенгірського повстання Науково-дослідний інститут українознавства
 Кенгірське повстання. Громадсько-політичний тижневик «Доба». № 4 (428), четвер 27 січня 2005 року.
 42 дні свободи в неволі. До 53 річниці Кенгірського повстання АРАТТА. Український національний портал.
 Хроника восстания в Степлаге Polit.ru.
 Александр Штамм  Кенгир как конец сталинского ГУЛАГа // «Посев». № 6. 2004.
 Кенгирское (Казахстана) восстание зэков ГУЛАГа в 1954 году. Вспоминает участник
 Танки врезались прямо в толпу. Тайна подавления Кенгирского восстания разгадана «Новая газета» от 10.12.2012
 

Кенгирское восстание
Май 1954 года
Июнь 1954 года
1954 год в Казахстане
История Жезказгана
Восстания в СССР